Lycée peut signifier :

Grèce antique 
 Le Lycée, école philosophique fondée par Aristote : l'école péripatéticienne.

Topographie 
 Le mont Lycée ou Lykaion, une montagne de Grèce. Dans la mythologie grecque, le château du roi Lycaon y était bâti.

Lycées aujourd'hui

France 
 Lycée, établissement d'enseignement accueillant la deuxième partie des études secondaires, de la seconde à la terminale, ainsi que certaines formations supérieures comme les CPGE et les BTS.
 Lycée général. 
 Lycée technologique.
 Lycée international. 
 Lycée professionnel qui inclut les lycées maritime et agricole.
 Lycée de la Défense.

Belgique 
 Un lycée est un type d'établissement d'enseignement secondaire. En règle générale, il s'agit d'une école secondaire proposant essentiellement l'enseignement dit de transition (aussi appelé humanités ou général), similairement aux athénées. À l'origine, un lycée était un établissement exclusivement réservé aux jeunes filles, ce qui le différenciait d'un athénée. Des 18 lycées de la Communauté française de Belgique, 9 sont du réseau catholique, 4 sont organisés par les communes (en Région de Bruxelles-Capitale) et un appartient directement à la Communauté française de Belgique, le Lycée Charles Plisnier. Les 5 autres sont organisés par les provinces et offrent un enseignement technique ou professionnel.

Suisse 
 Lycée, dans les cantons de Neuchâtel et du Jura ; le lycée est le nom donné à un établissement d'enseignement secondaire du deuxième cycle.

Italie 
 Lycée (liceo), une des catégories de la scuola secondaria di secondo grado, c'est-à-dire le niveau scolaire quinquennal qui se termine par l'Esame di Stato et précède l'admission au parcours universitaire. Il y a en Italie six types de lycée, selon la catégorie disciplinaire dominante.

États-Unis 
Les Lyceum désignent des cycles de conférences inaugurées par Josiah Holbrook en 1826, dont le but était de dispenser un enseignement universitaire accessible aux personnes qui ne pouvaient pas accéder au circuit universitaire américain. Ce fut le premier enseignement de type universitaire accueillant des Afro-américains et des femmes. Les Lyceum seront un creuset du féminisme et des différents mouvements de revendications des droits civiques.

Télévision 
 Lycée alpin, une série télévisée.

Notes et références